Esconites zelus är en ringmaskart som beskrevs av Thompson och Johnson 1977. Esconites zelus ingår i släktet Esconites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
zelus